Morgan Fox (wielrenner), een Ierse wielrenner
Morgan Fox (model), een Canadees model, actrice en voormalig Playboy playmate